VRS steht für:

 Verbale Rating-Skala, eine Skala zur (bspw.) Bewertung der Stärke von Schmerzen mit Hilfe von Wörtern oder Ausdrücken
 Verband Region Stuttgart, ein Stadt-Umland-Verband
 Verkehrsverbund Rhein-Sieg
 Videorasterstereographie, ein medizinisches bildgebendes Diagnoseverfahren
 Vojska Republike Srpske, die Armee der Serben in Bosnien-Herzegowina
 Völkerrechtssubjekt
 Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege
 Virtual Rendering System, eine C++-Bibliothek für die Konstruktion von interaktiven 3D-Applikationen
 Virtual ReScan, ein Scannertreiberzusatz zur Bildverbesserung, ohne erneut einzuscannen
 Virtuelle Referenzstation, eine Methode Korrekturdaten für präzisere GPS-Positionierungen bereitzustellen
 Verkehrsrechts-Sammlung, eine juristische Fachzeitschrift
 Volkswagen Robotersteuerung, eine von der Volkswagen AG entwickelte Robotersteuerung

Siehe auch:

Abkürzung